La ligne 521C est une ancienne ligne du tramway vicinal de Wellin de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Wellin à Graide entre  et .

Histoire 
 : mise en service entre Wellin et Daverdisse par la construction d'une section entre Pont-de-Vienne et Daverdisse, la section Wellin - Pont-de-Vienne est commune avec la ligne 520 Wellin - Grupont ouverte en  (capital n°49); exploitation par la SA pour l'Exploitation du CFV Rochefort - Grottes de Han - Wellin (RGW); traction vapeur; capitaux n°49 et 112.

 : prolongement vers la gare de Graide.

 : démontage de la ligne.

 : réouverture de la ligne.

 : traction par autorails.

 : suppression de la section Daverdisse - Graide Gare; remplacement par une ligne d'autobus par un itinéraire parallèle; service maintenu de manière moindre entre Wellin et Daverdisse.

 : suppression.

Infrastructure

Capitaux

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 521 (1931), numéro de tableau partagé entre les lignes 521A Rochefort - Wellin, 521B ligne des grottes de Han-sur-Lesse et 521C Graide - Wellin.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Monographies

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal de Wellin
 Lignes de tramway de la SNCV

 

Ligne du tramway vicinal de Wellin
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Luxembourg
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Namur
Capital 49
Capital 112
Ligne SNCV exploitée par le RGW